Никола́й Дми́триевич Кузнецо́в:* Кузнецов, Николай Дмитриевич (1911—1995) — советский и российский учёный, конструктор в области реактивных двигателей, действительный член АН СССР.
 Кузнецов, Николай Дмитриевич (1850—1929) — российский художник-передвижник, профессор.
 Кузнецов, Николай Дмитриевич (1863—1936) — российский юрист, адвокат, специалист в области канонического права, церковный правозащитник.
 Кузнецов, Николай Дмитриевич (1863—1930) — профессор церковного права, магистр богословия.
 Кузнецов, Николай Дмитриевич (1907—1992) — советский дипломат, посол в Норвегии (1945—1947), профессор МГПИ им. В. И. Ленина.
 Кузнецов, Николай Дмитриевич (1923—1974) — советский художник, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая.